Aflitos (Fenais da Luz) — freguesia de Fenais da Luz, Açores
 Aflitos (Recife) — bairro da zona norte da cidade do Recife no estado de Pernambuco, Brasil
 Ermida de Nosso Senhor Jesus dos Aflitos — igreja católica situada na Quinta do Saldanha, em Montijo, Portugal
 Estádio dos Aflitos ou Estádio Eládio de Barros Carvalho — Recife, estado de Pernambuco, Brasil

Desambiguações de topônimos